Обесценивание (снижение цены):
 в психологии — примитивная идеализация
 в финансах — девальвация валюты